Słubice, comune polacco del voivodato di Lubusz, capoluogo del distretto omonimo
Słubice, comune polacco del voivodato della Masovia